El acrónimo EEE puede referirse a:
 Adoptar, extender y extinguir (de Embrace, Extend and Extinguish), una política de Microsoft.
 Eee PC, modelo de ordenador portátil de Asus.
 Espacio Económico Europeo.
 Estrategia evolutivamente estable, estrategia que, si es adoptada por una población, no puede ser invadida por ninguna otra estrategia alternativa.